Route 2 steht für folgende Verkehrswege:

 Route 2 (Oman), Oman
 Alaska Route 2, Vereinigte Staaten
 California State Route 2, Vereinigte Staaten
 Connecticut State Route 2, Vereinigte Staaten
 Massachusetts Route 2, Vereinigte Staaten
 New Mexico State Route 2, Vereinigte Staaten
 New Brunswick Route 2, Kanada
 Prince Edward Island Route 2, Kanada
 National Route 2, Südafrika